Río Rojo puede referirse a:

Cursos fluviales
 Río Rojo (Asia), o Sông Hồng, que fluye desde China a través Vietnam hasta el mar de la China Meridional.
 Río Rojo (Misisipi), un afluente del río Misisipi que fluye entre Texas y Oklahoma.
 Río Rojo del Norte, que fluye hacia el norte a través de Minnesota, Dakota del Norte, y Manitoba hasta el lago Winnipeg.

Cine 
 Río Rojo, película estadounidense de 1948.